

Persone
 Chelsea Furlani (1988) – hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzata italiana
 Erika Furlani (1996) – atleta italiana, specialista nel salto in alto
 Giuseppe Furlani (1885-1962) – assiriologo e storico delle religioni italiano
 Marino Furlani (1904-1975) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Silvio Furlani (1921-2001) – bibliotecario e storico italiano

Altro
 Bria dei Furlani – frazione del comune di Aidussina in Slovenia

Pagine correlate
Furlan